Kreische ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Kreische (* 1995), deutscher Musicaldarsteller
 Gerhard Kreische (1905–1976), Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Hans Kreische (1922–2003), deutscher Fußballspieler
 Hans-Jürgen Kreische (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Kreische (1904–1969), deutscher Bildhauer